

События 

 9 сентября (25 сентября) — Нойбергский договор, заключённый между австрийскими герцогами Альбрехтом III и Леопольдом III, предусматривающий раздел между ними владений Габсбургов.
 Королём Кастилии и Леона стал Хуан I Кастильский.
 1379—1390 — Король Кастилии и Леона Хуан I.
 Иоанн V и Мануил бежали из темницы, получили помощь у султана Мурада и осадили Константинополь. Месяц на улицах города шли ожесточённые бои. Иоанн V изгнал Андроника IV из столицы и утвердился на престоле.
 Венецианцы свергли Андроника IV с престола Византийской империи.
 1379—1390 — Император Византии Иоанн V (вторично).
 В мае 1379 года генуэзская эскадра в водах Пола нанесла поражение Венеции. Генуэзцы под командование Пьетро Дориа захватили Градо, Каорле и город Кьоджу, на самом юге Венецианской лагуны. Венецианцы нагрузили корабли камнями и затопили их в фарватере Кьоджи, заблокировав генуэзцев.
 Учреждена Пермская епархия.
 Успешная война московских ратей Дмитрия Михайловича Боброка-Волынского (внука Гедимина, женатого на сестре Дмитрия Донского), с Литвой.
 Тамерлан завоёвывает Хорезм (позднее Хивинское ханство).

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1379 году

Скончались 

См. также: :Категория:Умершие в 1379 году
 Энрике II Кастильский, первый правитель Кастилии и Лиона из династии Трастамара

См. также

Примечания